Евгений Тарусский (настоящее имя Евгений Викторович Рышков) — русский военно-общественный деятель, журналист, писатель.

Биография 
Родился 18 июля 1890 года в семье русского драматурга Виктора Рышкова. Служил в чине подпоручика по Адмиралтейству. Активный участник Белого движения, рядовой-доброволец 2-го Офицерского Стрелкового Генерала Дроздовскаго Полка. 

С 1920 года во флоте, эвакуировался из Крыма на миноносце, команда которого в конце концов обосновалась на французской ферме под Марселем.

Общественная, журналистская и литературная деятельность 
В эмиграции в Париже, журналист, писатель и общественный деятель. 

С 1925 года редактирует газету «Галлиполиец», которую издает В. В. Орехов. 

В 1928 году издает автобиографический роман «Экипаж „Одиссеи“» изд. Л.Березняк, Париж, в котором описывает в юмористических тонах эпопею эвакуации из Крыма на миноносце. Первый роман автора принес ему сразу же большую известность в русской эмиграции, особенно среди военных. После этого началась неисчерпаемая литературная и журналистская деятельность Тарусского: он был помощником редактора «Вечернего времени» (редактор А. Суворин), автором многочисленных статей в эмигрантской и французской прессе, сотрудником «Возрождения». 

В 1929 году вместе с В. В. Ореховым и С. К. Терещенко начинает издавать журнал «Часовой». 

В 1931 году участвует в выпуске двух книг «Армия и флот: военный справочник под редакцией В. В. Орехова и Евгения Тарусского» изд. журнала «Часовой» Париж. Это издание содержало ценнейший материал русских военных дел за рубежом и напоминало ежегодные выпуски Памятных Книжек издававшихся военной типографией Императорской России.

Автор двух небольших сборников рассказов, выпущенных русскими эмигрантскими издательствами в Китае в 30-е годы.

1. Его Величество случай : рассказы о неведомом. изд. Витязь, Тзяньтзын (Китай) 1927 год.
 Содержание:
 На страже ночного Парижа: записки русского стражника;
 Жёлтый чемодан;
 Его Величество случай;
 Рыжая;
 Старомодная карета;

2. Серебряные туфельки. изд. Наше Знание. Тзяньтзын (Китай) 1930-е годы.
 Содержание:
 Свидание;
 Высота 912;
 Товарищ Кистенева;
 Дача на озере;
 Премьер;
 В чужих домах;
Кроме этого Евгений Викторович известен как автор стихотворений разбросанных по многим периодическим изданиям русской эмиграции.

Гибель 
Во время Второй Мировой войны Евгений Тарусский-Рышков был приглашен генералом П. Н. Красновым в «Казачий Стан» для литературной и пропагандистской работы. Вместе с чинами и командованием «Казачьего Стана» он попал в плен к англичанам под Лиенцем, содержался в лагере и должен был быть передан советским властям. Евгений Тарусский разделил судьбу многих казаков и их семей. В день выдачи в руки НКВД, 29 мая 1945 года, он покончил с собой в лагере военнопленных в Австрии. Вот как написал об этом очевидец:

ГИБЕЛЬ Е. В. ТАРУССКОГО (Е. В. Рышкова)

Отрывок из некролога. Журнал «Часовой» № 275/6. июль 1948 года

Мы встретились с Евгением Викторовичем Тарусским в Италии в апреле 1945 года.
Он находился тогда в одной из «казачьих станиц» и не принимал почти участия в мало знакомой ему казачьей жизни того смутного времени. Он говорил мне, что выехал из Берлина в феврале и на вопрос о дальнейших планах ответил,
что хочет разделить «общую судьбу».
Впрочем, никаких иллюзий насчёт этой судьбы он не питал и был уверен в её трагическом исходе.
И вот спустя два месяца после этой встречи и почти месяц после капитуляции я снова увидел Евгения Викторовича, но уже в Австрии, в городе Лиенце, в момент сбора казачьих офицеров для поездки на пресловутое "совещание
с участием маршала Александра.
Уже тогда был ясен смысл этой затеи, но люди, скрепя сердце, все же не ослушались приказа, заставляя себя и других поверить англичанам. Приказ гласил, что на совещание должны явиться все офицеры: исключение оставляют
больные и старики.
При посадке в автобусе я сказал Евгению Викторовичу:
— А зачем вы едете?
Улыбаясь, он посмотрел на меня и спросил:
— Вы что же, зачисляете меня в разряд «стариков и больных?» Или, может быть офицером не считаете?
Итак, мы поехали на это роковое совещание. Поехали и старики и больные, даже два священника значились в числе отъезжавших.
Через два часа мы уже были в лагере за тремя рядами колючей проволоки, окруженные пулеметами и танкетками.
Когда стемнело, был объявлен приказ о том, что все мы будем отправлены «на родину».
Кто-то предложил писать протест, послать телеграммы правительствам Америки и Англии, Красному Кресту. Кто-то истерически кричал, что располагает нансеновским паспортом и поэтому не может быть выдан большевикам.
Я стоял у барачного окна и смотрел на пулеметчиков на вышках, на танки у ворот, на ярко освещенный двор и чёрную массу недалекого леса.
Подошёл Евгений Викторович.
Вот и конец, — сказал он тихо, словно ни к кому не обращаясь.
Мне было почему.то невыносимо жаль этого седого и тихого человека, одинокого и усталого.
Захотелось чем.то ободрить его, не верящего в успех петиций и телеграмм, которые шумно составлялись в соседней комнате.
Может быть, поэтому я начал нервно и, думаю, невразумительно толковать о том, что, дескать, не всё ещё пропало, что можно попытаться убежать в пути, что, может быть, ещё англичане смилуются и т. п.
— Это ещё не конец! — закончил я свою тираду.
Не расслышав, Евгений Викторович переспросил, приложив знакомым жестом руку к уху.
Я повторил. Он покачал головой и убежденно сказал, что это — конец.
— А вам дай Бог удачи. Вы молоды и здоровы.
Евгений Викторович покончил с собою на рассвете. Я видел его мертвого, уже остывшего.
Звали врача — англичанина. Врач не пришёл. Зачем ему было приходить к отверженным! Тогда мы вынесли мертвого к воротам, где стоял танк и толпились англичане. Никто из них не обратил на это никакого внимания.
…Всходило солнце. Все стали на молебен, перед отправкой на верную смерть
А у ворот осталось лежать на дорожном песке тело честного русского офицера и борца за Русскую Честь.Об этом же пишет «Владикавказец»: «…приятель Захарова, с которым он жил вместе в одной комнате, в бараке под Лиенцем, тоже русский эмигрант из Парижа, писатель Евгений Тарусский, отравился ночью, наверно, хранившимся при нём ядом» (Владикавказец. Пути-дороги… Мадрид, 1967, стр. 59).

Источники 
 Библиографические карточки парижского букиниста Андрея Савина в библиотеке университета штата Северная Каролина.
 Интервью с В. В. Ореховым. // «Посев», 1979, № 6. — С. 49—52.
 Журнал «Часовой» № 275/6, июль 1948 г.

Библиография 
 Фостер, Л., Библиография русской эмигрантской литературы, том 2, стр. 1056.
 Геринг А. А., Материалы к библиографии русской военной печати за рубежом, стр. 90.
 Журнал Часовой № 275/6/1 июля 1948, стр. 3-4. Некролог В. Орехова.
 Науменко В. Г., Великое предательство : выдача казаков в Лиенце и других местах, 1945—1947. В 2-х томах Нью Йорк 1962-70 гг

Ссылки 
 Таруский Е. Дух дышит, где хочет

Писатели России по алфавиту
Дроздовцы
Персоналии:Казачий стан
Члены Русского общевоинского союза
Русские эмигранты первой волны во Франции